Хингст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хингст, Ариане (род. 1979) — немецкая футболистка, выступавшая на позиции защитника и полузащитника.
 Хингст, Каролин (род. 1980) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом.